Чемпионат мира по теннису:
 Чемпионат мира по теннису на твёрдых кортах — соревнование, проводившееся в Париже и Брюсселе (1922) в 1912—1914 и 1920—1923 годах.
 Чемпионат мира по теннису на крытых кортах — соревнование, проводившееся в Европе в 1913 и 1919—1923 годах.
 World Championship Tennis (WCT) — соревнование, проводившееся в 1968—1990 годах.
 World Tennis Championship — показательное соревнование, проводящееся с 2009 года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

См. также 
 Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование по теннису среди мужчин.
 Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшее международное командное соревнование по теннису среди женщин.
 Турниры Большого шлема — открытые чемпионаты Австралии, США, Франции и Уимблдонский турнир (Великобритания).
 Кубок Большого шлема — турнир среди лучших игроков турниров Большого шлема, проводившийся в 1990—1999 гг.
 Итоговый турнир ATP — турнир среди лидеров рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
 Итоговый турнир WTA — турнир среди лидеров рейтинга Женской теннисной ассоциации.
 Теннис на Олимпийских играх
 
 Чемпионат мира по настольному теннису